Санта-Гадеа-дель-Сид ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эбро.  Занимает площадь 29,25 км². Население — 160 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса